Oglethorpe ist der Name:
 einer Stadt in Georgia, siehe Oglethorpe (Georgia)
 von James Oglethorpe (1696–1785), britischer General, Philanthrop